Андрей Андреевич Беляев:

 Беляев, Андрей Андреевич (1846/1847 — 1918) — протоиерей, историк Русской православной церкви. 
 Беляев, Андрей Андреевич (1958—2013) — казахстанский банкир.